

Стародавні міста і держави 
 Карфаген (місто) — стародавнє місто в Північній Африці на території сучасного Тунісу.
 Карфаген (держава) — могутня стародавня держава в Північній Африці зі столицею в Карфагені.
 Новий Карфаген — давньоримська назва міста Картахена в Іспанії.
 Карфаген Кіпрський — місто Куріон, що згадується в ассирійських і фінікійських джерелах під назвою Kartihadasti.

Інше 
 Туніс-Карфаген — міжнародний аеропорт в Тунісі.
 Carthago — туніська авіакомпанія, що базується в аеропорту імені Хабіба Бургіби в місті Монастір.

Див. також 
 Картаго (значення)
 Картахена (значення)
 Картедж (значення)